Wischhof steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Drage (Steinburg) in Schleswig-Holstein, siehe Wischhof (Drage)
 einen historischen Flurname innerhalb der Gemeinde Calvörde in Sachsen-Anhalt